Вёреш, Шандор (; 1913—1989) — венгерский поэт и переводчик.
 Вереш, Шандор (; 1907—1992) — венгерский композитор.